ZEF steht als Abkürzung für:

 Elkin Municipal Airport, Flughafen in North Carolina, USA nach dem IATA-Code
 Zentrum für Entwicklungsforschung, international und interdisziplinär ausgerichtete Denkfabrik
 Zentrum für Erzählforschung der Bergischen Universität Wuppertal

Zef steht für:

 Zefanja, Buch der Bibel
 Zef, französische Segeljolle

ZEF